Eda (gemeente), een Zweedse gemeente in Värmland
Eda (Eda), een plaats in de gemeente Eda in het landschap Värmland
Eda (Knivsta), een plaats in de gemeente Knivsta in het landschap Uppland